Bogdan Marcu este o combinație destul de frecventă de prenume și nume de familie din onomastica românească.

Oameni cu varii profesii 
Bogdan Marcu se poate referi la,
 Bogdan Marcu (inginer spațial) (n. 1959), este inginer spațial roman, doctor în inginerie spațială, expert în proiectarea motoarelor de rachete, șef de proiecte de motorizare la SpaceX
 Bogdan Marcu (scriitor), autor a romanului de mare succes Jurnalul unui Adam și, în colaborare cu Ștefania Sandi, a romanului Ultima noapte de sex, prima noapte de dragoste
 Bogdan Marcu (student economie), student doctoral la Universitatea Warwick, caracterizat la conexiunea  Bogdan Marcu

Vezi și 
 Bogdan
 Marcu

Dezambiguizare
Nume proprii